Dasumia sancticedri est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Dysderidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Liban.

Publication originale 
 Brignoli, 1978 : Araignées du Liban IV. Notes sur quelques Dysderidae (Araneae). Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse, , .

Liens externes

Notes et références 

Dysderidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Liban